Hulak ist der Familienname folgender Personen:

 Aleh Hulak (1967–2022), weißrussischer Jurist und Menschenrechtler
 Krunoslav Hulak (1951–2015), jugoslawischer bzw. kroatischer Schachspieler
 Mykola Hulak (1821–1899), ukrainischer Wissenschaftler, Jurist, Journalist, Übersetzer und Politiker
 Petro Hulak-Artemowskyj (1790–1865), ukrainischer Schriftsteller
 Semen Hulak-Artemowskyj (1813–1873), ukrainischer Opernsänger und Komponist